Podimoć je maleno naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Dubrovačko primorje, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine naselje je imalo 44 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Danas u Podimoču živi par stanovnika starije životne dobi.

Izvori 

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji